37-й чемпионат мира вновь проходил в Стокгольме. Соревнования в группе В проходили с 24 февраля по 5 марта в Бухаресте (Румыния). Группа C провела свой турнир с 13 по 22 февраля в другом румынском городе — Галаце.

Результаты матчей

Статистика

Лучшие игроки

Самые результативные игроки

Символическая сборная

Медалисты

Интересные факты 
 Чемпионат мира впервые должен был пройти на родине хоккея — в Виннипеге и Монреале. На Конгрессе ИИХФ, прошедшем в Швейцарии в июле 1969 года, канадцам было разрешено использовать в турнире девятерых хоккеистов из команд низших лиг. Игрокам НХЛ играть было нельзя. Но уже в январе 1970 г., под нажимом МОК и его президента Эвери Брендеджа, ИИХФ вновь наложила запрет на участие профессионалов в первенствах мира. Тогда представители Канадской Хоккейной Федерации объявили, что они отказываются от проведения чемпионата мира и уходят из мирового хоккейного движения. Чемпионат экстренно перенесли в Стокгольм, где проходило предыдущее мировое первенство. Образовавшуюся вакансию заполнила команда Польши.
 Этот чемпионат был первым, на котором шлемы стали обязательными для всех хоккеистов.

Чемпионат в филателии

См. также 
 Группа В чемпионата мира по хоккею с шайбой 1970
 Группа С чемпионата мира по хоккею с шайбой 1970

Примечания

Литература

Ссылки 
 Архив чемпионата 1970
 Газета «Футбол — хоккей». — Московская правда, 1970. — Т. 11, 12, 13, 14.

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1970